Жа́дсон Родри́гес да Си́лва (; 5 октября 1983, Лондрина, штат Парана) — бразильский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Бразилии.

Биография 
Воспитанник «Атлетико Паранаэнсе», всего за эту команду в различных турнирах провёл 139 матчей, забил 50 голов. В рейтинге популярного бразильского издания Placar Жадсон входил в десятку лучших футболистов национального чемпионата (средняя оценка 6,05 балла). По версии издания Jornal de Tarde Жадсон вошёл в символическую сборную чемпионата Бразилии 2004 года.

В 2005 году перешёл в украинский клуб «Шахтёр» (Донецк). Провёл в «Шахтёре» семь сезонов, выиграл Кубок УЕФА, пять раз выигрывал первенство Украины и получил вызов в сборную Бразилии. Забил победный гол в финале Кубка УЕФА 2008/09. Также Жадсон забил первый гол на новом стадионе «Донбасс Арена».

За «Шахтёр» в чемпионате Украины провёл 173 матча, забил 41 гол. В Кубке Украины — 20 матчей, 5 голов. В еврокубках провёл 74 игры, забил 17 голов. 12 мая 2013 года на «аллее славы» возле южного входа «Донбасс Арены» в честь полузащитника «горняков» появилась звезда.

16 января 2012 года футболист уехал на родину, в «Сан-Паулу», подписав трёхлетний контракт с «трёхцветными». Об этом сообщили представители игрока, а вскоре данную информацию подтвердил официальный сайт «Сан-Паулу». В 2014—2019 годах выступал за «Коринтианс», с перерывом в 2016 году, когда игрок уезжал выступать в Китай.

В 2021 году вернулся в родной «Атлетико Паранаэнсе». В первой части сезона сыграл в пяти матчах Южноамериканского кубка, который в итоге его команда в ноябре выиграла. Также сыграл в двух матчах Кубка Бразилии, в котором «ураган» также добрался до финала. В сентябре Жадсон был отдан в аренду в «Аваи».

Карьера в сборной 
Жадсон дебютировал в сборной Бразилии 9 февраля 2011 года в товарищеском матче против сборной Франции, выйдя на поле на 58-й минуте вместо Ренато Аугусто. Матч закончился поражением сборной Бразилии со счётом 1:0.
Забил первый гол за сборную 9 июля 2011 года в матче против сборной Парагвая на Кубке Америки 2011 в Аргентине.

Достижения

Клубные 
«Атлетико Паранаэнсе»
 Вице-чемпион Бразилии (1): 2004
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2021 (постфактум)

«Шахтёр»
 Чемпион Украины (5): 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11
 Серебряный призёр чемпионата Украины (2): 2006/07, 2008/09
 Обладатель Кубка Украины (2): 2007/08, 2010/11
 Обладатель Суперкубка Украины 2008, 2010
 Обладатель Кубка УЕФА (1): 2008/09

«Сан-Паулу»
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2012

«Коринтианс»
 Чемпион Бразилии (2): 2012, 2017
 Чемпион штата Сан-Паулу (2): 2017, 2018

Сборная Бразилии
 Обладатель Кубка конфедераций: 2013

Личные 
 Лучший игрок финала Кубка УЕФА 2009
 Член бомбардирского Клуба Максима Шацких: 64 гола.
 Заслуженный мастер спорта Украины 2009 год.
 Кавалер ордена «За мужество» III степени (2009 год)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Игроки ФК «Аваи»
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Заслуженные мастера спорта Украины